A címvédő a harmadik kiemelt Vania King–Jaroszlava Svedova-páros volt. A döntőig ezúttal is eljutottak, ott azonban 4–6, 7–6(5), 7–6(3)-os vereséget szenvedtek a Liezel Huber–Lisa Raymond-kettőstől.

A versenynek magyar résztvevője is volt, de Arn Gréta és a holland Arantxa Rus már az első fordulóban búcsúzott a tornától.

Kiemeltek 

  Květa Peschke /  Katarina Srebotnik (Negyeddöntő)
  Gisela Dulko /  Flavia Pennetta (Harmadik kör)
  Vania King /  Jaroszlava Svedova (Döntő)
  Liezel Huber /  Lisa Raymond (Győztesek)
  Marija Kirilenko /  Nagyja Petrova (Elődöntő)
  Szánija Mirza /  Jelena Vesznyina (Harmadik kör)
  Peng Suaj /  Cseng Csie (Első kör)
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (Negyeddöntő)

  Iveta Benešová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (Negyeddöntő)
  Csan Jung-zsan /  Anastasia Rodionova (Első kör)
  Natalie Grandin /  Vladimíra Uhlířová (Első kör)
  María José Martínez Sánchez /  Anabel Medina Garrigues (Harmadik kör)
  Csuang Csia-zsung /  Volha Havarcova (Első kör)
  Nuria Llagostera Vives /  Arantxa Parra Santonja (Második kör)
  Sara Errani /  Roberta Vinci (Negyeddöntő)
  Jarmila Gajdošová /  Bethanie Mattek-Sands (Harmadik kör)

Főtábla 
 WC = szabadkártyás
 R = feladták
 w/o = az ellenfelek visszaléptek

Döntők

Felső ág

Első szakasz

Második szakasz

Alsó ág

Harmadik szakasz

Negyedik szakasz

Jegyzetek

Források 
 Eredmények (archív link)

N2